Идол-буханка,  — таблички из камня или терракоты эпохи бронзового века, датируемые примерно 2100—1400 гг. до н. э. (конец раннего и начало среднего бронзового века).

До настоящего времени обнаружено около 300 идолов-буханок в различных местах восточно-центральной и южно-центральной Европы, в частности, к югу от озера Гарда.

На табличках обнаружены насечки в виде геометрических фигур — окружностей, линии, точки, кресты. Назначение этих табличек и смысл изображений на них остаются неясными.

Ссылки 
 Strani segni dall’Età del Bronzo: il mistero delle tavolette enigmatiche — Articolo sul quotidiano La Repubblica.
 Tavolette enigmatiche — Sito internet dedicato ai Brotlaibidole.

Археология в Германии
Археология в Италии
Археология в Швейцарии
Археология в Австрии
Европа бронзового века